Ayşe Sultan může znamenat:
 Ayşe Sultan (dcera Ahmeda I.) – osmanská princezna,
 Ayşe Sultan (dcera Ahmeda III.) – osmanská princezna,
 Ayşe Sultan (dcera Bayezida II.) – osmanská princezna,
 Ayşe Sultan (dcera Murada III.) – osmanská princezna.